Referendarz (historia) 
 Referendarz (administracja) 
 Referendarz sądowy